Dagalaifo, comandante romano e console nel 366
 Flavio Dagalaifo, console nel 461
 Flavio Areobindo Dagalaifo Areobindo, console nel 506